Дерби вечных врагов:
 Дерби вечных врагов (Греция), между «Олимпиакос (Пирей)» и «Панатинаикос (Афины)».
 Дерби вечных врагов (Кипр), между «АПОЭЛ (Никосия)» и «Омония (Никосия)».